Stones Grow Her Name — седьмой студийный альбом финской пауэр-метал-группы Sonata Arctica. Его релиз состоялся на немецком лейбле Nuclear Blast 18 мая 2012 года в Европе и 22 мая в Северной Америке. Запись альбома проходила в нескольких финских студиях. Всего диск содержит одиннадцать композиций, написанных Тони Какко во время турне Sonata Arctica в поддержку релиза The Days of Grays — предыдущего студийного альбома группы.

Stones Grow Her Name лидировал в финском хит-параде и по результатам продаж получил в Финляндии статус золотого. Всего на территории страны было продано свыше двенадцати тысяч копий альбома.

Песня  была выпущена в апреле 2012 года в качестве первого сингла с альбома. Вторым синглом стала «Shitload of Money», третьим — «Alone In Heaven».

История 
Материал для Stones Grow Her Name был написан во время турне Sonata Arctica в поддержку альбома The Days of Grays. По словам Какко, лидера группы, процесс занял два года. Запись альбома проходила в нескольких студиях в Финляндии. Сведением занимался Микко Кармила в Sonic Pump Studios, мастеринг осуществлял Сванте Форсбек в студии Chartmakers. Издающим лейблом стал Nuclear Blast.

Некоторые подробности предстоящего релиза группа опубликовала 20 февраля 2012 года на своём официальном сайте. Сообщение содержало трек-лист, обложку альбома и комментарии Тонни Какко относительно процесса написания песен. Помимо прочего говорилось, что издание выйдет в нескольких форматах: на традиционном компакт-диске, на виниловой пластинке, ограниченным тиражом в диджипаке и будет доступно для загрузки из сети.

На композиции «I Have A Right» и «Shitload of Money» были сняты клипы, выпущенные 23 апреля и 27 августа 2012 года соответственно. 10 сентября 2013 года вышел клип на песню «Alone In Heaven».

Тони Какко в интервью 2019 года назвал альбом Stones Grow Her Name «точкой взросления» группы и своей наиболее серьёзной работой. В этот период он стал отцом, и тексты песен приобрели для него больше значимости, чем просто «то, что я могу спеть».

Реакция на альбом

Критика 
Гунар Сауэрман (), журналист немецкой версии Metal Hammer, послушав в рамках проходившего в Хельсинки фестиваля Finnish Metal Expo предварительный вариант Stones Grow Her Name, дал следующий комментарий:

Sonata Arctica никогда не была более захватывающей и разносторонней, чем на Stones Grow Her Name.

Сертификация 
25 сентября 2012 года Stones Grow Her Name получил статус золотого в Финляндии. На тот момент в стране было продано свыше 10 000 копий альбома.

Позиции в чартах

Список композиций

Участники записи 

Sonata Arctica
 Тони Какко () — вокал, клавишные
 Томми Портимо () — ударные
 Марко Паасикоски () — бас
 Хенрик Клингенберг () — клавишные
 Элиас Вилъянен () — гитара
Технический персонал и оформление
 Микко Кармила () — сведение
 Сванте Форсбек () — мастеринг
 Маркус Хукари () — помощник, корректор
 Янне и Йина Питкянен () — оформление
 Терхи Юлимяйнен () — фотографии

Приглашённые музыканты
 Пекка Куусисто () — 
 Петер Енгберг () — 
 Лаури Валконен () — 
 Мика Мюлляри () — 
 Микко П. Мустонен () — 
 Анна Лавендер () — 
 Тимо Котипелто () — 
 Mediocre Media Ogre Choir — :  
:

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Sonata Arctica
Альбомы Nuclear Blast Records